Осма́нська або осма́нська туре́цька мо́ва ( або ,  ) — варіант турецької мови, який використовували як офіційну та літературну мову Османської імперії. Вона мала багато запозичень з арабської та перської мов, для письма використовували видозмінену арабську абетку. Фактично, ця мова була незрозумілою для менш освічених турків, що використовували грубу турецьку мову (kaba Türkçe), де було значно менше іншомовних запозичень і яка лежить в основі сучасної турецької мови.

Існувала, фактично, лише за часів існування Османської імперії, приблизно із XIII століття до 1930-х років, коли була кодифікована сучасна турецька мова на латиниці (1928).

Письмо 

1
Правильний османський варіант ґефа (gef) має міні-каф над ﻙ і подвійну риску над گ. Така літера є рідкісною в сучасних шрифтах.

Періодизація 
I. Староанатолійсько-тюркський (XIII — кінець XV століття)
II. Власне османський.
III. Власне турецький (з 1930-х).

Із 1930-х османська мова занепала, оскільки у 1928 турецька мова на латиниці витіснила османську мову із вжитку.

Примітки

Посилання 

 MultiTree: Ottoman Turkish 

Мертві мови Азії
Середньовічні мови
Турецька мова
Османська імперія
Османістика